Peineta puede referirse a:
 Peineta, un ornamento femenino para el pelo;
 Estadio de la Peineta, un estadio situado en Madrid;
 Otra forma de denominar la higa o corte de manga, un gesto consistente en cerrar el puño levantando el dedo corazón;
 el nombre común de la planta '''''Combretum farinosum; o
 Peineta, álbum en vivo de la banda chilena Los tres.